Juillac  je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Juillac (Corrèze) – obec v departementu Corrèze
 Juillac (Gers) – obec v departementu Gers
 Juillac (Gironde) – obec v departementu Gironde
 Juillac-le-Coq – obec v departementu Charente
 Anglars-Juillac – obec v departementu Lot